

Miejscowości w Polsce 
 Górowo – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Prusice 
 Górowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo 
 Górowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Kolno 
 Górowo – kolonia  w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów

Zobacz też 
 Górowo Iławeckie
 Górowo-Trząski